Меркурий-Литл Джо () — часть первой пилотируемой программы Меркурий США. Цель - отработка и тестирование Системы аварийного спасения (САС). Также — название серии космических кораблей, использовавшихся в этой подпрограмме. Использовалась ракета-носитель Литл Джо-1.

Предыстория 

В этой подпрограмме использовалась ракета-носитель Литл Джо-1, чтобы просто и дешево тестировать Систему аварийного спасения (САС) космического корабля Меркурий. Ракета-носитель была разработана Лэнгли NASA, используя существующие компоненты. Шесть или восемь твердотопливных двигателей были собраны в пакет под аэродинамическим обтекателем со стабилизаторами. Эта группа ракет "Сержант" обеспечивала высокую начальную тягу и ускорение.

Старт был почти вертикальным и неуправляемым, за исключением больших аэродинамических стабилизаторов, ракета была недорогим средством тестирования полномасштабных моделей космического корабля в самых критических фазах орбитальной миссии - запуск, аварийное прекращение полета и спасение на различных скоростях и при различных аэродинамических напорах, развертыванием парашюта и приземление. Такое транспортное средство могло поднять человека в баллистической капсуле до высоты 180 км. В конце февраля 1959 года, начались проектные работы над экспериментальной ракетой, которая тогда получила кодовое название "Высотная Поездка".

Тем временем Фэджет и Пол Персеры идею начала года о сгруппированных ракетах "Сержант" довели "до металла", внесли нужные модификации и начали проверки получившейся ракеты-носителя. В августе Фэджет попросил, чтобы Уильям М. Блэнд младший и Рональд Коленкивич рассчитали и выдали точные технические требования к транспортному средству (размеры и вес), которое можно было бы поднять на максимальную высоту - 100 миль (180 км). Прошел почти год, прежде чем экспериментальная ракета и капсула были готовы. Когда это было сделало, прежняя "Высотная Поездка" была переименована в "Литл Джо".

Система аварийного спасения (САС) 

Это бортовая система для спасения экипажа космического корабля в случае возникновения аварийной ситуации на ракете-носителе (РН). При штатном полете САС отделяется от РН после старта.

При аварии на больших высотах спасение экипажа может осуществляться отделением спускаемого аппарата (или всего космического корабля) от ракеты-носителя с последующим полётом его по траектории спуска и торможением в атмосфере.

Куда труднее спасти космонавтов на последних этапах предстартовой подготовки, когда персонал уже покинул башню обслуживания и ракета начинает активно готовиться к запуску. Поэтому ровно за 15 минут до намеченного старта приводится в готовность двигательная установка САС. С этого момента и до подъема в верхние слои атмосферы она способна в любой момент оторвать корабль с экипажем от аварийной ракеты, увести его в сторону и обеспечить мягкую посадку.

Характеристики 

В состав системы аварийного спасения входят:
 автоматика САС (блоки автоматики, программно-временное устройство, блоки питания, гироприборы, бортовая кабельная сеть);
 двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС);
 двигатели головного обтекателя (РДГ);
 механизмы и агрегаты САС, размещаемые на головном обтекателе (решетчатые стабилизаторы, ложементы, верхние опоры, механизмы аварийного стыка, противопожарная система, средства отделения блистера оптического визира).

Старты

Интересные факты 
Двигательная установка САС — не только важнейшая, но и самая тяжелая часть системы спасения. Она отнимает изрядную часть полезной грузоподъемности — около 10 %.

См. также 
 Меркурий (космическая программа)
 Джемини (космическая программа)

Примечания

Ссылки 

Программа «Меркурий»
Субкосмические корабли